Авъл Габиний Секунд (Aulus Gabinius Secundus) е име на римските политици:

 Авъл Габиний, консул 58 пр.н.е.
 Авъл Габиний Секунд Хавк, суфектконсул 35 г.
 Авъл Габиний Секунд (консул 43 г.), суфектконсул 43 г.

Източници